Erika Kliokmanaite est une joueuse lituanienne de volley-ball née le . Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès

Liens internes 
 Équipe de Lituanie de volley-ball féminin

Liens externes
  Son profil sur le site de la CEV
  Site officiel de son club

Joueuse lituanienne de volley-ball
Naissance le 13 janvier 1985